Nob ou NOB peut signifier :

Code 
NOB ou nob est un code pouvant désigner :
 NOB,  ;
 nob, le bokmål, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Pseudonyme 
 Nob, pseudonyme de Marcel Noblot (1880-1935), peintre, dessinateur et caricaturiste français 
 Nob, pseudonyme de Bruno Chevrier (né en 1973), dessinateur, scénariste et coloriste de bande dessinée français

Toponyme 
 Nob Hill, quartier de San Francisco en Californie

Sigles 
 Nederlandse Onderwatersport Bond, fédération néerlandaise de sports sous-marins
 Schweizerische Nordostbahn, ancien chemin de fer du Nord-Est de la Suisse.